Hendrik Fagel (1617-1690), Nederlands griffier van de Staten-Generaal
 Hendrik Fagel (1706-1790), Nederlands griffier van de Staten-Generaal
 Hendrik Fagel (1765-1838), Nederlands politicus en minister